Mulya Sari (Tanjung Lago), een plaats in Indonesië
Mulya Sari (Huta Raja Tinggi), een plaats in Indonesië
Mulya Sari (Mesuji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing